Kreidl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Kreidl (* 1945), österreichischer Theater- und Opernregisseur und Intendant
 Jakob Kreidl (* 1952), deutscher Politiker (CSU)
 Johannes Kreidl (* 1996), österreichischer Fußballtorwart
 Margret Kreidl (* 1964), österreichische Schriftstellerin und Autorin
 Norbert Kreidl (1904–1994), österreichisch-amerikanischer Glaswissenschaftler 
 Regina Kreidl (Rega Kreidl, geb. Winterberg; 1874–1927), österreichische Malerin
 Sonja Rinofner-Kreidl (* 1965), österreichische Philosophin

Siehe auch:
 Kreidel